Славики  — топоним:

Беларусь 
 Славики — деревня, Субочский сельсовет, Волковысский район, Гродненская область
 Славики — деревня, Паршинский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область